Александра Борисовна Калинина () — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза имени Ленина Курганинского района Краснодарского края, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1926 году в станице Михайловская Кубанской области в русской крестьянской семье.

В 12 лет пришла работать в колхоз имени Ленина. В августе 1942 года перед немецкой оккупацией Александра вместе с другими колхозниками перегоняла общественное стадо около 300 голов в горы в партизанский отряд. После освобождения станицы Михайловской она возвратилась домой и продолжила работать в колхозе. Восстанавливала разрушенное хозяйство.

В 1945 году она возглавила звено по выращиванию зерновых культур. Первый урожай составил 16 центнеров с гектара на площади 58 гектаров.

В 1947 году звено получило один из лучших результатов. 32,24 центнера зерновых с каждого гектара, на площади 10 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1950 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные урожаи зерновых Александре Борисовне Калининой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Летом 1949 года она участвовала в массовке на съёмках фильма «Кубанские казаки».

Была членом правления колхоза, депутатом Михайловского сельского и Курганинского районного советов.

Умерла в городе Курганинске 25 ноября 2015 года.

Награды 
 золотая звезда «Серп и Молот» (24.02.1948)
 два ордена Ленина (24.02.1948)
 медали
 Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани (09.01.1996).

Примечания

Литература 
 Трудовая слава Кубани / Под ред. Л. Н. Заздравных. — Краснодар, 2003.
 Васина Л., Пришла к ней 75-я юбилейная, весна…// Курганинские известия. — 2001. — 28 апреля. — С.2.
 Из славного созвездия // Курганинские известия. — 2004. — 6 января. — С.1.
 Ими гордится Кубань! // Курганинские известия — 2011. — 21 июня. — С.2.
 Исупова Т., Калинина Александра Борисовна // Курганинские итоги. — 2017. — 8 сентября. — С.1.
 А. Б. Калинина: // Кондакова, Г. А. Собрание сочинений В 5 т. : В Отечестве моем : Т. 1 : в 2 кн. : проза, статьи, очерки, эссе, повести, рассказы : Кн. 1. В краю казачьем / Г. А. Кондакова . — Курганинск, Графика. — 2013. — с. 133—134.
 Карагина Т., Одна из самых ярких звезд Кубани: конкурс «Гордость нашего района» Ими гордится Кубань! // Курганинские известия — 2006. — 29 апреля. — С.3.
 Михайленко Л., «У нас была хорошая жизнь» : Родники народные // Курганинские итоги. — 2004. — 22 сентября. — С.3.

Ссылки 
 
 Калинина Александра Борисовна, Курганинская межпоселенческая централизованная библиотека

Полеводы